Суперкубок Таджикистану з футболу 2014  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 березня 2014 року між чемпіоном Таджикистану клубом Равшан та володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Істіклол

2014
Таджикистан
Березень 2014
2014 у таджицькому спорті